Шуш — топоним. Может означать:

 Шуш — древний город Сузы.
 Шуш — город в Иране.
 Шуш (шахрестан) — шахрестан.